ou  (pouvant se traduire par « Sept magnifiques » ou « Magnifique sept » en français) peut faire référence à :
Les Magnificent Seven, un groupe de cimetières de Londres construit au 
, une série de sept  d'Irlande créés à la fin des années 1990,
The Magnificent Seven, le nom original des Sept Mercenaires, sept étoiles à neutrons les plus proches de la Terre, nommées à partir du film du même nom.
, l'équipe olympique américaine de gymnastique de 1996,
 (2001), un groupe de catcheurs de la WCW.
Le , un surnom donné aux , les sept concurrents rescapés de l'East African Safari Rally de 1963 et 1968,
, une course de chevaux où  a cumulé sept victoires en un seul jour.

Œuvres

Cinéma et télévision 
 The Magnificent Seven (1960), est le titre original du western américain Les Sept Mercenaires, un remake des Sept Samouraïs.
The Magnificent Seven (1997–2000) est le titre original des Sept Mercenaires, une série télévisée basée sur le film de 1960.
The Magnificent Seven (2016) est le titre original des Sept Mercenaires, un remake du film de 1960.
  (1971), une comédie britannique.
, un épisode de la troisième saison de Supernatural.

Musique 
, un album musical réunissant The Supremes et The Four Tops,
The Magnificent Seven, un single issu de l'album Sandinista! de The Clash.

Homonymie de titre
Nombre 7 dans la culture